Coup de pompes  est un court métrage français réalisé par Bruno François-Boucher et sorti en 1986. Le film a été distribué par Warner Bros. en première partie de Autour de minuit (Round Midnight) de Bertrand Tavernier.

 Synopsis 
Après avoir accompagné son mari sur le quai d’une gare, une femme est tuée par un individu porteur d’un pied bot. Les policiers qui mènent l’enquête découvrent un fer à chaussures sur le lieu du crime. La nuit le criminel revient hanter la gare. Mais les policiers à l’affût traquent l’homme et finissent par le mettre hors d’état de nuire.

 Fiche technique 
 Titre : Coup de pompes''
 Réalisation : Bruno François-Boucher
 Scénario : Bruno François-Boucher et Christian Merret-Palmair
 Production : Claude Delon
 Photographie : Vincent Jeannot
 Montage : Louise de Champfleury
 Musique : Philippe Haïm
 Assistants réalisateurs : James Canal, Éric Lartigau
 Son : Dominique Hennequin et Alain Villeval
 Genre : court métrage
 Procédé : noir et blanc, 35 mm 1/85, Dolby stéréo
 Durée : 5 minutes
 Pays : 
 Distributeur : Warner Bros.
 Date de sortie : 1986

Distribution 
 Marcello Leone : L'homme
 Sara Debrieu : La femme

Distinctions 
 Prix à la Qualité du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Autour du film 
 La particularité du film est de ne montrer que les pieds et les jambes des personnages sans voir un seul visage.
 Ce film est la première expérience de prise de son stéréo tournée en direct grâce au couple de micros MS.

Notes et références

Liens externes 
 

Film français sorti en 1986
Court métrage français
Film distribué par Warner Bros. Pictures